Rafael Santa Cruz puede referirse a:

 Rafael Santa Cruz Gamarra (1928-1991), torero peruano;
 Rafael Santa Cruz Castillo (1960-2014), músico y actor peruano, hijo del primero.